In Memory of John William Inchbold – poemat angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus. Utwór jest poświęcony malarzowi prerafaelicie Johnowi Williamowi Inchboldowi (1830–1888). Składa się ze strof czterowersowych. 

Farewell: how should not such as thou fare well, 
Though we fare ill that love thee, and that live, 
And know, whate'er the days wherein we dwell 
May give us, thee again they will not give? 

Peace, rest, and sleep are all we know of death, 
And all we dream of comfort : yet for thee, 
Whose breath of life was bright and strenuous breath, 
We think the change is other than we see.

Przypisy

Bibliografia 
 
Poematy Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889